Fathers and Sons (padri e figli in lingua inglese) può riferirsi a:

Film
Fathers and Sons – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Champion Film Company
Fathers and Sons – film irlandese del 2002

Musica 
Fathers and Sons – album di Muddy Waters del 1969
Fathers and Sons – album degli Asleep at the Wheel del 1974

Televisione 
Fathers and Sons – film per la televisione del 2005 diretto da Rodrigo García, Jared Rappaport e Rob Spera
 Fathers and Sons – episodio della quarta stagione di A cuore aperto
 Fathers and Sons – episodio della decima stagione di Fraser
 Daigoro (Fathers and Sons) – episodio della terza stagione di Samurai
 Fathers and Sons – episodio della prima stagione di Justified
 Di nuovo a casa (Fathers and Sons) – episodio della terza stagione di Dynasty
 Padri e figli (Fathers and Sons) – episodio della prima stagione di Cinque in famiglia
 Padri e figli (Fathers and Sons) – episodio della quarta stagione di E.R. - Medici in prima linea
 Padri e figli (Fathers and Sons) – episodio della terza stagione de La signora del West